Zum Goldenen Adler  steht für folgende Gasthöfe:

 Zum Goldenen Adler (Weißenburg), Bayern
 Gasthof zum Goldenen Adler (Rheinfelden), Schweiz
 Gasthof „Zum Goldenen Adler“ (Purkersdorf), Österreich

Siehe auch:
 Hotel Goldener Adler (Innsbruck), Tirol